Ao objecto de estudo da Teleologia
 Ao objecto de estudo da Escatologia (que se refere ao "fim do mundo", "fim dos tempos" etc.)
 O Fim (Desventuras em Série) - último livro da série
 Fundo de Investimento Multimercado - cuja sigla é FIM
 Federação Internacional de Motociclismo - cuja sigla é FIM

Desambiguação